

Lieux 

 Kemble est un village du Gloucestershire, en Angleterre.

Personnes 

 La famille Kemble est une famille d'acteurs britannique :

 Lucian Kemble (1922–1999), moine franciscain et astronome amateur

Astronomie 
 (78431) Kemble, un astéroïde nommé en l'honneur de Lucian Kemble
 la cascade de Kemble, un astérisme formé d'une chaîne d'une vingtaine d'étoiles et situé dans la constellation de la Girafe